W Rumunii
 Săndulești – gmina w okręgu Kluż
 Săndulești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Cotmeana
 Săndulești – wieś w okręgu Kluż, w gminie Săndulești